2024
Европско првенство у фудбалу 2024.

Квалификације за Европско првенство 2024. године ће се одржати од марта 2023. до марта 2024. да би се одредила 23 учесника Европског првенства у фудбалу 2024. године. Квалификације ће бити повезане са УЕФА Лигом нација 2022/23. дајући репрезентацијама другу шансу да учествују на највећој европској смотри.

Укупно 53 националних тимова ће учествовати у квалификацијама. Репрезентација Немачке се као домаћин директно квалификовала за првенство. Репрезентација Русије је суспендована од стране Фифе и Уефе због војне инвазије Русије на Украјину 2022. па је учешће Русије у квалификацијама доведено под знаком питања. 20. септембра 2022. године УЕФА је и званично потврдила да је Русија искључена из квалификација.

Тимови 
Свих 53 УЕФА репрезентација осим Немачке која се директно квалификовала за првенство и Русије која је суспендована, имају право учествовања у квалификацијама за Европско првенство. Педесет и три чланова УЕФЕ су подељени у десет група, седам група садржи 5 тимова, а у три групе се такмичи по 6 тимова.

Формат такмичења 

2022/23. УЕФА Лига нација ће бити повезана са квалификацијама, пружајући тимовима још једну шансу да се квалификују на Европско првенство.

Главни квалификациони процес ће почети у марту 2023. године. и завршиће се у новембру 2023. године. Формат ће остати у великој мери исти као и за првенство 2020. године, иако ће се у главном делу квалификација одлучити само  20 тимова који ће учествовати на првенству. У распореду од шест група по пет екипа и четири група од шест тимова, где ће 4 учесника финала Лиге нација сигурно добити место у групама са по пет екипа, прве две најбоље пласиране екипе из сваке групе ће обезбедити пласман на Европско првенство. Подела тимова по "шеширима" пре жреба ће се вршити на основу укупног рејтинга 2022/23. УЕФА Лиге нација. Квалификације ће играти на двоструким колима у марту, јуну, септембру, октобру и новембру 2023. године.
 

Затим, укупно 12 екипа ће учествовати у баражу, који ће се одржати у марту 2024, за другу шансу за пласман на првенство 2024. Биће подељене у три пута; сваки бараж ће се састојати од полуфинала (играју се две утакмице) и финала (игра се једна утакмица). Најбоље рангиран тим у оквиру доигравања ће се састати са најгоре рангираним, преостала два тима играју друго полуфинале. Домаћин финала ће се утврдити путем жреба. Три победника баража ће се пласирати на првенство 2024. и тако ће се придружити тимовима који су се пласирали главним квалификационим циклусом. 

"Одоздо-нагоре" процес од Лиге Д до Лиге А се користи да се одреди 12 тимова, који учествују у баражу. Прво, сви доступни победници група су изабрани. Затим, ако се победник групе већ квалификовао, они ће бити замењени следећим најбољим тимом из његове лиге. Ако нема довољно тимова у овој лиги, најбоље рангиран тим из ниже лиге ће бити изабран.

Правила  
Ако два или више тимова имају исти број бодова по завршетку фазе такмичења примењују се следећи критеријуми:
 Већи број освојених бодова на међусобним утакмицама ових тимова; 
 Боља гол разлика на међусобним утакмицама ових тимова;
 Већи број постигнутих голова у међусобним утакмицама тимова;
 Већи број постигнутих голова у гостима на међусобним утакмицама ових тимова ;
 Ако су након примене критеријума од 1 до 4, тимови и даље изједначени, критеријуми 1. до 4. примењују се поново искључиво на утакмицама између тимова за одређивање њихове коначне ранг листе. Ако се овај поступак не доводи до решења, критеријуми за 6 до 10 примењује;
 Боља гол разлика у свим групним мечевима;
 Већи број датих голова у свим групним мечевима;
 Већи број голова постигнутих голова у свим групним мечевима одиграних у гостима;
 Већи број победа у свим мечевима;
 Већи број победа у гостима у свим групним мечевима;
 Фер плеј се спроводи на све групне мечеве (1 поен за жути картон, 3 поена за црвени картон као последицу два жута картона, 3 поена за директан црвени картон, 4 поена за жути картон праћен директним црвеним картоном) тим који има мањи број поена пролази даље;
 Ранг у УЕФА Лиги нација.

 Напомене

Критеријуми за укупни рејтинг 
За одређивање укупног рејтинга на квалификацијама, резултати против тимова на шестом месту, не узимају се у обзир и користе се следећи критеријуми:
 Позиција у групи;
 Већи број бодова;
 Боља гол разлика;
 Већи број постигнутих голова;
 Већи број постигнутих голова на утакмицама у гостима;
 Већи број победа;
 Већи број победа у гостима;
 Фер игра (1 бод за један жути картон, 3 бода за црвени картон, као последицу два жута картона, 3 бода за директан црвени картон, 4 бода за жути картон праћен директним црвеним картоном);
 Ранг у УЕФА Лиги нација.

Распоред 
Распоред утакмица квалификација за Европско првенство 2024. годинеː

Жреб 
Жреб за групну фазу квалификација је одржан 9. октобра 2022. године у Франкфурту. 53 тимова је подељено у 10 група (седам група по пет екипа и три групе од по шест тимова). Репрезентација Немачке се као домаћин директно квалификовала на првенство, док је репрезентација Русије суспендована због инвазије Русије на Украјину.

Тимови су били подељени у шешире на основу укупног ранга Лиге нација 2022/23. Тимови који су се квалификовали за финале Лиге нација су били смештени у одвојеном шеширу тако да би били смештени у групама од по 5 тимова. Следећих шест најбоље пласираних су били смештени у шеширу 1. Уколико би се репрезентација Немачке квалификовала за завршницу Лиге нација, одвојени шешир би се у том случају састојати од 3 тима, док би у шеширу 1 било 7 тимова. Шешири 2-5 су се састојали од по 10 репрезентација док се шешир 6 састојао од 3 најлошије пласираних репрезентација. Мечеви ће се одржати од 23. марта до 21. новембра 2023. године.

Током жребања су биле примењене следеће рестрикције како се ове репрезентације не би нашле у истој групи:

Политички услови: Из политичких разлога, ови парови не смеју бити смештени у истој групи: Јерменија / Азербејџан, Белорусија / Украјина, Гибралтар / Шпанија, Босна и Херцеговина / Косово, Србија / Косово.

Временски услови: Највише две репрезентације могу бити у истој групи чији су стадиони идентификовани као ризични због лоших временсих услова: Белорусија, Естонија, Фарска Острва, Финска, Исланд, Летонија, Литванија, Норвешка.

Огромна удаљеност: Највише један пар тимова идентификованих са огромном удаљеношћу може бити смештен у истој групи

Азербејџан: са Гибралтаром, Исландом и Португалом
Исланд: са Јерменијом, Кипром, Грузијом и Израелом
Казахстан: са Андором, Енглеском, Фарксим Острвима, Француском, Гибралтаром, Исландом, Малтом, Северном Ирском, Португалом, Ирском, Шкотском, Шпанијом и Велсом

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години
 <div id="3">3 као Западна Немачка.

Први круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену

Група A

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Бараж
У баражу ће учествовати 12 репрезентација изабраних на основу учинка у Лиги нација 2022/23. За разлику од баража квалификација за првенство 2020, овде ће се одредити три учесника, при чему су у игру укључене лиге А, Б и Ц. Победници свих четири група из све ове три лиге ће обезбедити учешће у баражу, иако ће моћи још увек директно да се квалификују на првенство у групној фази. Уколико се победник групе квалификује директно, онда ће бити изабрана следећа најбоље пласирана из исте лиге која се није директно квалификовала. Ових 12 репрезентација биће подељене у три пута, где се играју две рунде у једном сусрету (полуфинале и финале) одакле ће три репрезентације изборити пласман на првенство.

Ранг листа репрезентација

Жреб

Пут А

Полуфинала

Финале

Пут Б

Полуфинала

Финале

Пут Ц

Полуфинала

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Евро-2024 за UEFA.com

 
2024
Европско првенство у фудбалу 2024.
Сезона 2022/23. у УЕФА такмичењима
Сезона 2023/24. у УЕФА такмичењима